Jekimow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Jekimow (* 1945), russischer Physiker
 Leonid Alexandrowitsch Jekimow (* 1987), russischer Sportschütze 
 Sergei Wiktorowitsch Jekimow (* 1974), russischer Komponist
 Wassili Petrowitsch Jekimow (1756–1837), russischer Kunstgießer
 Wjatscheslaw Wladimirowitsch Jekimow (* 1966), russischer Straßenradrennfahrer